Vaudeville steht für:

 Vaudeville, Liedgattung oder Theaterform

Vaudeville oder Vaudéville steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Vaudeville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Vaudéville im Département Vosges
 Vaudeville-le-Haut im Département Meuse